

Statistiche

Presenze e reti nei club

Cronologia presenze e reti in nazionale

Collegamenti esterni
McCartney Naweseb su Transfermarkt
McCartney Naweseb su Soccerway
McCartney Naweseb su Globalsportsarchive.com
McCartney Naweseb su Worldfootball.net
McCartney Naweseb su National-football-teams.com

Calciatori della Nazionale namibiana